Camere da letto – opera teatrale
 Camere da letto – film del 1997, diretto da Simona Izzo